Gniewoszów est le nom :

 de la gmina de Gniewoszów, dans le powiat de Kozienice, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Gniewoszów, chef-lieu de cette gmina
 du village de Gniewoszów, dans la voïvodie de Basse-Silésie